Das Monte Carlo Classic 2014 fand vom 3. bis 7. November 2014 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 25.

Titelverteidigerin war Camille Serme, die im Viertelfinale gegen Habiba Mohamed ausschied. Das Endspiel gewann Nouran Gohar gegen Omneya Abdel Kawy mit 15:13, 10:12, 11:7, 7:11 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
2014